E 511 steht für:
 Magnesiumchlorid, Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 511, Frankreich

Abkürzung